Gian Francesco Malipiero, compositor italià (1882-1973).
 Giovanni Malipiero, tenor operístic italià (1906-1970).